Ganymedes (altgriechisch für „der Glanzfrohe“) steht für:
 Ganymed (Mythologie), auch Ganymedes, Figur der griechischen Mythologie
 Ganymedes (Eunuch), (unbekannt–47 v. Chr.), Eunuch, Erzieher der Ptolemäerin Arsinoe IV.

Siehe auch:
 Ganymed (Begriffsklärung)